Игорь Вениаминович Вигдорчик (23 октября 1931, Симферополь — 31 декабря 2012) — советский и российский кинозвукорежиссёр. Заслуженный работник культуры РСФСР (1987).

Биография 
Родился 23 октября 1931 года в Симферополе.

В 1955 году окончил электротехнический факультет Ленинградского института киноинженеров.

Работал на Одесской киностудии, с 1957 года — звукорежиссёр киностудии «Ленфильм».

Автор книги «Технология монтажа кинофильмов» (1967).

Заслуженный работник культуры РСФСР (1987).

Фильмография

Звукорежиссёр 
  — Плохой хороший человек
  — Единственная…
  — …И другие официальные лица
  — Ася
 1977 — Золотая мина (телефильм)
  — Хористка (короткометражный)
  — Впервые замужем
 1979 — Трое в лодке, не считая собаки (телефильм)
  — Мы смерти смотрели в лицо
 1980 — Разжалованный (среднеметражный)
 1980 — Соло (короткометражный)
  — Без видимых причин
 1982 — Шурочка
  — Колье Шарлотты (телефильм)
  — Подсудимый
  — Как стать звездой (телефильм)
  — Вспомним, товарищ! (неигровой)
 1987 — Джек Восьмёркин — «американец»
  — Вы чьё, старичьё?
 1988 — Презумпция невиновности
 1988 — Фридрих Эрмлер (документальный)
  — Бродячий автобус
  — Карибский конфликт (документальный)
  — Пьющие кровь
  — Белые ночи
  — Сумерки надежд
 1993 — Тюремный романс
 1993 — Человек в космосе (документальный)
  — Пионерка Мэри Пикфорд (совместно с С. Смирновым, С. Варцаном)
  — Театр ЧехонТВ. Картинки из недавнего прошлого (телеспектакль, среднеметражный)
  — Жесткое время (видео, среднеметражный)
 1997 — Лана Петерс — дочь Сталина (документальный)
 1997 — Улицы разбитых фонарей (телесериал, серия «Инферно»)

Признание и награды 
 1993 — Конкурс профессиональных премий к/с «Ленфильм» и Ленинградского отделения СК (Премия им. И. Волка за лучшую работу звукооператора, фильм «Тюремный романс»)

Библиография 

Звукорежиссёры СССР
Звукорежиссёры России